Дени́с Лукашо́в:* Лукашов, Денис Иванович (род. 1989) — украинский баскетболист.
 Лукашов, Денис Павлович (род. 1985) — российский кикбоксер-профессионал.